Sihler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Sihler (1845–1929), deutscher Generalmajor
 Andrea Sihler (* 1957), österreichische Schauspielerin
 Andrew Sihler, US-amerikanischer Linguist
 Ernest Gottlieb Sihler (1853–1942), Professor für klassische Philologie an der New York University; Sohn von Wilhelm Sihler
 Helmut Sihler (* 1930), Manager, Honorarprofessor für Marketing und Unternehmensführung an der Universität Münster
 Hermann Sihler (1883–1968), deutscher Rechtsanwalt, Kommunalpolitiker und Landrat
 Horst Dieter Sihler (* 1938), österreichischer Filmfachmann und Schriftsteller 
 Wilhelm Sihler (1801–1885), lutherischer Pfarrer in Fort Wayne, Indiana

Sihler steht für:

 Sihler Omnibusverkehr, Busunternehmen in Geislingen an der Steige

Siehe auch:
 Sieler
 Siler